Улица Вадима Сивкова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Улица Вадима Сивкова — улица в Ижевске. 
 Улица Вадима Сивкова — улица в Сарапуле.
 Улица Сивкова — улица в Перми.